Constantine Phipps (lord kanclerz Irlandii), 1656-1723 
 Constantine Phipps (2. baron Mulgrave), 1744-1792
 Constantine Phipps (1. markiz Normanby), 1797-1863

Zobacz też